Oscensi – abitanti di Huesca
Oscensi – abitanti di Provincia di Huesca